Бри́ттон «Бритт» Пэйн (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник и бронзовый призёр . .

В основном играл на позициях  и .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1964).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его отец Берт Пэйн тоже был кёрлингистом, в 1964 играл в одной команде с сыном на чемпионатах США и мира.

Закончил Миннесотский университет в Дулуте ().

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Выпускники Миннесотского университета в Дулуте